Мише́ль Эже́н Шеврёль (; 31 августа 1786 — 9 апреля 1889) — французский химик-органик, один из творцов научного метода анализа органической химии.

Одним из первых исследовал строение растительных и животных жиров, объяснил их омыление, открыл креатин (1835), ряд растительных пигментов, выделил некоторые жирные кислоты. Большой интерес представляют также его работы над органическими красками и исследования цветовых контрастов («Loi du contraste simultané des couleurs», 1839).

Член Парижской академии наук (1826), иностранный член Лондонского королевского общества (1826), Национальной академии наук США (1883), иностранный член-корреспондент Петербургской академии наук (1853).

Биография 
Высшее образование получил в Париже. С 1809 г. состоял ассистентом профессора Сорбонны Вокелена, в 1813—30 гг. — профессор в лицее Карла Великого, с 1830 г. занимал кафедру прикладной химии в естественно-историческом музее в Париже.

Главнейшие работы посвящены жирным кислотам. Он дал (1813) почти верный процентный состав глицерина и доказал, что растительные мыла (миндальное, льняное, сурепное и др.) и животные жиры по их химическому характеру можно считать кислотными эфирами глицерина, и таким образом он расчистил путь для синтеза Бертло, получившего в 1853 г. искусственно жиры нагреванием глицерина с жирными кислотами. Работы над жирными кислотами привели Шеврёля, вместе с Ж. Гей-Люссаком, к открытию способа получения твердых жирных кислот (стеарина); в 1825 г. Шеврёль взял в Англии патент на производство стеариновых свечей. Ему принадлежат также открытие (1834) креатина в мясном соке.

В течение многих лет Шеврёль возглавлял техническую лабораторию мануфактуры Гобеленов в Париже. С 1824 г. был директором мануфактуры. В 1839 г. выпустил брошюру «О законе одновременного контраста цветов» («Loi du contraste simultané des couleurs»), предназначенную в помощь художникам и мастерам ковроткачества. В этой работе Шеврёль обосновал закономерности цветовых сочетаний и свойства дополнительных тонов в природе и искусстве. Брошюру Щеврёля внимательно изучали художники: импрессионисты и постимпрессионисты. 

Дожив до 102 лет, он создал обширную школу учеников, среди которых пользовался огромной популярностью.

Труды 
 «Recherches sur les corps gras» («Annales de Chimie et de physique», тт. II, VII, XVI, XXII, XXIII и XXVI, и отдельно: Париж, 1823 и новое изд., 1889);
 «Considérations générales sur l’analyse organique et sur ses applications»;
 «Recherches chimiques sur la peinture» («An. de Ch. et de Ph.», т. LXVI);
 «Sur la peinture à l’huile» (ib., т. XLVII);
 «Leçons de chimie appliquée à la teinture» (1831);
 «Loi du contraste simultané des couleurs» (1839);
 «Des couleurs et de leurs applications» (1864).

Память 
 Ещё при жизни, к столетию со дня рождения (1886), ему была поставлена в большом зале музея его статуя (работы Гильома).
 В 1893 году ему открыт памятник в Анже, его родном городе.
 Имя «Chevreul» помещено в список из 72 имён наиболее выдающихся французских учёных и инженеров XVIII—XIX веков, на первом этаже Эйфелевой башни.

Примечания

Литература 

 
  (рецепт Шеврёля)

Химики Франции
Столетние долгожители Франции
Награждённые медалью Копли
Список учёных и инженеров на Эйфелевой башне
Члены Французской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Прусской академии наук
Члены Баварской академии наук
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Американской академии искусств и наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Иностранные члены Национальной академии наук США
Члены Шведской королевской академии наук